Tăutu este un nume de familie răspândit în România și Basarabia. Unul dintre purtătorii de vază ai acestui nume este Ioan Tăutu, logofătul și ambasadorul lui Ștefan cel Mare în Turcia, la Veneția și în Polonia.

Numele provine din termenul maghiar Tót, în traducere „slovac”.

Tăutu A 
 Aloisie Tăutu - istoric român
 Axeni Tăutu - martir din Otac, Rezina.

Tăutu E 
 Eugen Tăutu - ofițer de marină. A fost amantul Elenei Lupescu înainte da a o cunoaște Prințul Carol al II-lea.

Tăutu I 
 Ioan Tăutu - logofăt al lui Ștefan cel Mare, cel care a importat cafeaua în Moldova
 Ionică Tăutu - scriitor
 Ilarion Tăutu - martir

Tăutu N 
 Nicolae Tăutu - scriitor român, colonel
 Nicolae Tăut - deputat român

Tăutu P 
 Petre Tăutu - matematician

Tăutu T 
 Teodor V. Tăutu - primar al municipiului Iași
 Teodor Tăutu - general român care a luptat în Primul Război Mondial
 Toader Tăutul

Note 

Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară